"Neverne Bebe III - Južno od sreće" je album grupe Neverne Bebe.

Spisak pesama
 Ljubav
 Gotovo
 U beznađu
 -{Serbian Song}-
 Lica
 Balkan
 Dabogda lažem
 -{My freedom}- (instrumental)
 Divlje svinje
 Kiša
 Jednom kad me ne bude
 Pravda
 Zemlja
 -{Good Bye}-

Spoljašnje veze 
Diskografija grupe Neverne Bebe

Албуми 2001.
Албуми групе Неверне бебе
Албуми издати за Hi-Fi Centar
Албуми које је продуцирао Ивица Влатковић